Pozorrubio klan syfta på:

 Pozorrubio, Filippinerna – kommun i Filippinerna
 Pozorrubio (kommun i Spanien, Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, lat 39,80, long -2,94) – kommun i Spanien
 Pozorrubio (kommunhuvudort) – kommunhuvudort i kommunen